Kalejdoskop eller Kaleidoscope  kan syftan på:

 Kalejdoskop – en tub med speglar och färgade bitar
 Kalejdoskop (tidskrift) – en tidigare konsttidskrift som Sune och Marianne Nordgren började ge ut 1975.
 Kalejdoskop förlag – ett tidigare konstbokförlag, som drevs av Sune och Marianne Nordgren, sprunget ur tidskriften Kalejdoskop 1978.
 Kalejdoskop (radioprogram) – ett musikprogram i Sveriges Radio P2
 Kalejdoskop (teatergrupp) – var en internationell teatergrupp i Malmö.
 Kaleidoscope – en film med Warren Beatty från 1966, se Två äss i ärmen
 Kaleidoscope (roman) – en bok av Danielle Steel från 1987.
 Kaleidoscope – ett amerikanskt psykedelia-folkband från 60-talet. 
 Kaleidoscope (Siouxsie and the Banshees-album) – det tredje albumet av Siouxsie & the Banshees, från 1980
 Kaleidoscope (musikalbum av Kelis) – ett album av R&B-artisten Kelis, från 1999
 Kaleidoscope (singel) – en singel av den japanska artisten Kaya, från 2006
 Kaleidoscope (musikalbum av Tiësto) – ett musikalbum av Tiësto från 2009
 Kaleidoscope (musikalbum av Transatlantic) – ett musikalbum av Transatlantic från 2014